Florian Bruns – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
George Bruns – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
George Bruns – compositore statunitense
Hans-Günter Bruns – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
Thomas Bruns – calciatore olandese